Teatro Trianon – teatro della Spezia
Teatro Trianon – teatro di Napoli
Teatro Trianon – teatro di Parigi